— китайский фильм 1937 года режиссёра .
 Перекрёстки — американский фильм 2002 года режиссёра Тамры Дэвис.
 Перекрёстки — украинский сериал 2017 года.

См. также 
 Перекрёсток (значения)